Проко́пия (; ) — византийская императрица, супруга императора Михаила I Рангаве. 

Дочь императора Никифора I и неизвестной аристократки. Сестра императора Ставракия. В начале 790-х годов вышла замуж за представителя влиятельного рода Михаила Рангаве.

В 802 года в результате мятежа против императрицы Ирины отец Прокопии стал императором. Соответственно она получила высший статус в государстве. В 811 году после гибели императора Никифора I в битве с болгарским ханом Крумом, Прокопия вместе с мужем стала интриговать против своего брата Ставракия, который был тяжело ранен. Прокопия убедила Ставракия отречься от престола в пользу её мужа. В то же время Михаил Рангаве перетянул на свою сторону войска в Константинополе. В результате Михаил получил императорский трон, а Прокопия стала Августой. У них было пятеро детей:
 Феофилакт (792—849), соправитель отца
 Ставракий (793—813)
 Игнатий (Никита) (797—877), патриарх Константинопольский
 Георгия, монахиня
 Феофано, монахиня

Прокопия оказывала значительное влияние на супруга и фактически стала его соправительницей. Она побудила мужа начать поход против Крума, но вынуждена была остаться в столице из-за недовольства военачальников её присутствием. Впрочем, в 813 году Михаил I потерпел сокрушительное поражение, в результате чего под давлением армии отрёкся от престола. Прокопия пыталась убедить мужа бороться за власть, но тщетно. Она также отреклась власти и была вынуждена стать монахиней. Дальнейшая судьба неизвестна.

Примечания

Ссылки 
 

Византийские принцессы
Августы
Супруги византийских императоров
Умершие в IX веке
Династия Никифора